1208, het jaar
 1208 (getal), het getal
 1208 (band), een Amerikaanse punkrock band